PCV steht als Abkürzung für:
 Packed Cell Volume, einen Laborwert der Blutuntersuchung, siehe Hämatokrit
 Partido Comunista de Venezuela, die Kommunistische Partei Venezuelas
 Pneumococcal Conjugate Vaccine, siehe Pneumokokken-Impfung
 Porcines Circovirus
 Pressure Controlled Ventilation, ein druckkontrollierter Beatmungsmodus; siehe PCV (Beatmungsform)
 Procarbazin – Lomustin – Vincristin, ein Therapieschema bei der Chemotherapie, siehe Chemotherapie #Therapieschemata

Abkürzung